Annelies Smolders (geboren op 3/06/1973 te Sint-Truiden) is een Belgische klinisch psycholoog - psychotherapeut en slaapspecialist. Ze staat bekend om haar Start To Sleep-boeken en het gelijknamige slaapplatform.

Biografie 
Smolders groeide op in Sint-Truiden, waar ze in 1991 haar studie secundair onderwijs Latijn-Wetenschappen afrondde aan het Heilig Graf Instituut. Ze koos ervoor om Psychologie verder te studeren aan de K.U. Leuven. In 1996 behaalde Smolders haar Master in de Klinische Psychologie, waarna ze zich verder verdiepte in andere takken van de Psychologie. Ze volgde specialisatieopleidingen Neuropsychologie onder supervisie van professor Christophe Lafosse en Psychodiagnostiek aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Na haar opleidingsperiode ging Smolders aan de slag als klinisch psychologe in haar eigen praktijk. Ze kwam als klinisch psychologe regelmatig in contact met patiënten die last hadden van slapeloosheid. Sinds haar kindertijd leed ze zelf aan insomnie. Ze besloot daarom om meer expertise op te bouwen in de slaapproblematiek. Op die manier kon ze zichzelf en haar patiënten begeleiden naar een betere slaap. In 2007 en de jaren die daarop volgden woonde Smolders verschillende Cognitive Behavioural Trainingen voor slapeloosheid bij die gegeven werden door Charles M. Morin. In 2013 richtte Smolders Huis Midori groepspraktijk te Hasselt op. Jarenlang gaf Smolders individuele slaaptherapie en slaaptherapie in groep in Huis Midori. De slaaptherapie focust op technieken en methoden uit de Cognitieve Gedragstherapie Insomnie (CBT-i) en Acceptance and Commitment Therapie (ACT). Daarnaast begeleidde ze ook de slaaplabo's in het Jessa Ziekenhuis Hasselt en het AZ Diest.

Start to Sleep 
In 2017 bracht Smolders haar eerste boek Start to Sleep uit. In dit boek leert ze slaappatiënten stap voor stap de vicieuze cirkel te doorknippen die chronische slapeloosheid in stand houdt. In 2022 bracht Smolders haar vervolgboek Start to Sleep Again uit.

Gelijktijdig met haar eerste boek lanceerde Smolders in 2017 lanceerde Smolders ook haar slaapplatform Start to Sleep. Op dit platform kunnen mensen met slapeloosheid gedurende zes weken online slaaptherapie volgen in het Nederlands, Frans of Engels.